Fouda peut désigner :

Toponymes 
 Beni Fouda, une commune de la wilaya de Sétif en Algérie

Patronymes 
 André Fouda, un homme politique camerounais
 André Mama Fouda, un homme politique camerounais
 Faraj Fouda, un écrivain et militant égyptien
 Polina Fouda, une gymnaste égyptienne
 Vincent-Sosthène Fouda, un journaliste et politologue camerounais

Homonymie de patronyme